Antonio Agelli – biblista e vescovo di Acerno
 Sante Agelli – letterato italiano
 Paolo Agelli – pittore italiano